Владимир Максимович Боровский () — советский  и зоо,  по специальности сравнительная психология и физиология, профессор МГУ.

В 1903 году окончил Императорское Московское техническое училище, в 1910 году — Гейдельбергский университет.

Карьера и научная деятельность 
 Октябрь 1918 — февраль 1921 — старший ассистент при кафедре зоологии и сравнительной анатомии Саратовского университета.
 Март 1921—1939 — преподаватель (с 1921); сотрудник Института экспериментальной психологии (с 1923); профессор, заведующий кафедрой в Тверском пединституте (1927—1933); профессор Ярославского пединститута (1935—1938); заведующий сектором психологии Института философии.

 В 1935 году присуждена степень доктора биологических наук без защиты диссертации. 

 С 10 июня 1937 назначен исполняющим обязанности декана биологического факультета МГУ вместо «допустившей в своей работе ряд политических ошибок и притупившей партийную бдительность»  А. М. Быховской, одновременно становится директором Научно-исследовательского института зоологии при МГУ.  17 сентября 1937 года в структуру биологического факультета  включён Института морфогенеза, директором которого В. М. Боровский был либо 1936, либо с 1937 года.

 1939—1948 — заведующий кафедрой зоологии Крымского пединститута (КрПИ), заместитель директора по научной и учебной работе (с 16 июня 1939), исполняющий обязанности директора (с июня 1941); заместитель директора по научной и учебной работе (с 5 апреля 1945), декан естественного факультета КрПИ (с июня 1946); уволен в 1948 году в разгар борьбы с генетиками в СССР по письму С. Л. Делямуре, который в 1949 году занял его место.
 1950—1963 — заведующий кафедрой анатомии, физиологии и зоологии Челябинского государственного педагогического института.

Работы 
 Введение в сравнительную психологию. — М.: Работ. просв., 1927. — 222 с.
 Основы сравнительной рефлексологии. Учебное пособие для вузов. — М. — Л.: Гос. изд-во, 1929. — 200 с.
 Психическая деятельность животных. — М. — Л.: Биомедгиз, 1936. — 324 с.
 Рефлексы, инстинкты и навыки. Психологические исследования, т. 2. Под общей редкацией В. Н. Колбановского. Москва: Государственный институт психологии, 1936.
 Проблемы инстинкта. — Симферополь: Крымгиз, 1941. — 157 с.

Примечания

Источники 
 Кременцов Н. Л. Принцип конкурентного исключения

Ссылки 
 
 Боровский Владимир Максимович на сайте ТА КФУ им. В. И. Вернадского
 Ведущие зоологи ТНУ (к 90-летию основания) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». Том 21 (60). — 2008. — № 1. — С. 3036.

Выпускники Императорского технического училища
Выпускники Гейдельбергского университета
Деканы биологического факультета МГУ
Преподаватели Тверского государственного университета
Преподаватели ЯГПУ
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
Ректоры Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Сотрудники Института философии РАН